Čchang-ša může být

 Čchang-ša – městská prefektura a hlavní město provincie Chu-nan;

 Čchang-ša (okres) – okres v městské prefektuře Čchang-ša;
 Čchang-ša (Chan) (202 př. n. l. – 33 n. l.) – království, později knížectví v říši Chan na místě dnešní provincie Chu-nan.